«Дровосек» () — американский комедийный слэшер 2015 года. Автор сценария и режиссёр — Джош Беар.

Сюжет 
Пока сотрудники лагеря «Добрые Друзья Церкви» готовятся к весенним каникулам, демонический дровосек пробуждается, чтобы отомстить и омыть руки в крови своих жертв.

Выход 
Премьера фильма состоялась в Лос-Анджелесе, штат Калифорния 11 августа 2015 года и в кинотеатрах 16 октября 2015 года.

Приём 
Ари Дрю из Dread Central дал фильму три звезды, считая, что он прикольный, но лишён хороших сценария и визуальных эффектов. Макконахей из Slasher.Club осудил фильм, как «бессмысленный, невероятно плохой фильм с редкими хорошими моментами, которые испорчены плохими героями».

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 2015 года
Фильмы США 2015 года
Фильмы на английском языке
Фильмы ужасов 2015 года
Фильмы ужасов США
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы-слэшеры